Thales Lima (nacido el 20 de febrero de 1989) es un futbolista brasileño que se desempeña como delantero.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Grêmio Barueri Futebol
Futbolistas del Roasso Kumamoto
Futbolistas del Clube Atlético Metropolitano